Гро́ув или Гров (, ) — английская фамилия и составная часть многих топонимов.

Фамилия 
  (род. 1987) — британский регбист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Вустер Уорриорз».
 Гроув, Аннали (род. 2001) — австралийская футболистка, игрок клубов чемпионата Австралии.
  (1855—1920) — британский политик, член Палаты общин (1892—1895, 1906—1910).
 Гроув, Бобби (Роберт) (1902—1964) — британский футболист, обладатель Шотландского кубка в составе клуба «Рейнджерс» (1930).
  (род. 1997) — австралийский автогонщик, бронзовый медалист Кубка GT Мотоспортивных игр Международной автомобильной федерации (2019), сын Стивена Гроува.
  (1929—2016) — американский дипломат, посол США в ГДР (1974) и Заире (1984—1987).
  (1862—1896) — британский теннисист, чемпион Шотландии (1887).
  (1682—1742) — британский политик, член Палаты общин (1715—1722, 1734—1741).
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1979) — британский крикетчик, обладатель Кубка Cheltenham & Gloucester в составе команды графства Сомерсет (2001).
 Гроув, Джордж (1820—1900) — английский музыковед.
 Гроув, Дональд (1919—2009) — американский физик, руководитель проект Экспериментального термоядерного реактора типа токамак (TFTR; 1982—1997).
 Гроув, Дональд — папуа-новогвинейский политик, член Палаты собрания (1968—1972)
 Гроув, Кендалл (род. 1982) — американский боец смешанного стиля.
  (род. 1953) — австралийский и австрийский прыгун в воду, участник Олимпийских игр (1972, 1980).
  (род. 1953) — британская гребчиха, чемпионка Великобритании в четвёрках с рулевым (1973—1975, 1978).
 Гроув, Кэлвин (род. 1962) — американский боксёр.
  (1900—1975) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Филадельфия Атлетикс» (1929, 1930).
 Гроув, Лиза — американская фигуристка, серебряная медалистка Nebelhorn Trophy в танцах на льду (1989).
 Гроув, Нил (1916—1999) — новозеландский антрополог, исследователь маори, лауреат Новозеландской книжной премии в категории «Справочники и антологии» (2002).
 Гроув, Нил (род. 1971) — английский боец смешанного стиля.
  (род. 1999) — американский хоккеист, чемпион Паралимпийских игр по следж-хоккею (2018).
  (1919—1992) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс».
  (1634—1696) — англиканский священник, епископ Чичестера (1691—1696).
  (1908—1986) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  (1919—1993) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги.
 Гроув, С. Е. — американская писательница в жанре фэнтези для подростков, номинант на Мифопоэтическую премию (2017).
 Гроув, Саннара (род. 1993) — южноафриканская велогонщица, бронзовая медалистка чемпионата ЮАР в раздельном старте (2018).
 Гроув, Стивен (род. 1967) — австралийский автогонщик, бронзовый медалист Кубка GT Мотоспортивных игр Международной автомобильной федерации (2019), отец Брентона Гроува.
 Гроув, Тимоти — американский геолог,
  (ок. 1609—1692) — английский политик, член Палаты общин (1645—1648, 1654—1659, 1660—1661).
  (1823—1897) — британский политик, член Палаты общин (1865—1874, 1885—1892).
  (род. 1945) — британский журналист, редактор газеты The Sunday Telegraph (1989—1992).
  (ок. 1731—1793) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1768—1781).
  (1764—1818) — американский политик, член Палаты представителей (1791—1803).
 Гроув, Уильям Роберт (1811—1896) — английский физик и химик.
 Гроув, Уильям Байуотер (1848—1938) — британский миколог.
  (1872—1952) — американский солдат, участник Филиппино-американской войны, обладатель Медали Почёта.
 Гроув, Уильям — американский политик, председатель Сената штата Нью-Гэмпшир (1874—1875).
 Гроув, Флоренс Кроуфорд (1838—1902) — английский альпинист и писатель.
  (1913—2008) — американский писатель, лауреат премии «Шпора» за роман в жанре вестерн (1962, 1977, 1982), за короткую форму (1963, 1968) и за вклад в литературу жанра вестерн (1963).
  (ур. Феликс Пауль Греве; 1879—1948) — канадский писатель и переводчик, обладатель Медали Лорна Пирса Королевского общества Канады (1934), лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычное нехудожественное произведение (1946).
 Гроув, Чарльз — американский политик, председатель Сената штата Нью-Гэмпшир (1835).
  (1864—1922) — британский военный деятель и астроном, президент Королевского астрономического общества (1913—1915).
  — британский кинопродюсер, основатель Премии британского независимого кино.
  (род. 1993) — американская легкоатлетка, бронзовая медалистка чемпионата США в прыжках с шестом (2017).
 Гроув, Эндрю (1936—2016) — генеральный директор Intel (1987—1998).
  (род. 1990) — американская футболистка, финалистка Национальной женской футбольной лиги в составе клуба «Вестерн Нью-Йорк Флэш» (2013).
  (более известен как Юдж Грув; род. 1962) — американский джазовый саксофонист.

Топоним 
 Гров (Англия)
 Гров (тауншип, Миннесота)
 Гров-Лейк (тауншип, Миннесота)
 Гров-Парк-Тилден (тауншип, Миннесота)
 Оук-Гроув

Другое 
 Гров — небольшой ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также

Примечания